LOpen de Varsòvia 2010, oficialment conegut com a Polsat Warsaw Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als Premier tournaments de la WTA. La 14a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de maig de 2010 al Legia Tennis Centre de Varsòvia, Polònia.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

WTA Tour 2010
Competicions tennístiques a Polònia